Pante Ara (Beutong), een plaats in Indonesië
Pante Ara (Peusangan), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing